Ole Geisbrecht (* 7. Oktober 2003 in Hannover) ist ein deutscher Radsportler, welcher auf der Straße aktiv ist.

Sportliche Laufbahn 
Seit 2014 ist Ole Geisbrecht im Radsport aktiv, nachdem er zuvor Fußball gespielt hatte. In der Jugendklasse (u15) gewann er bereits 11 Rennen. Hier noch in den Farben von Radsport-Club Blau-Gelb Langenhagen von 1927.

In den Jahren darauf, startete er häufiger für den Radsportverband Niedersachsen. Hier blieben größere Erfolge allerdings aus.

2020 bestritt er sein erstes Juniorenjahr (Altersklasse u19), wo Geisbrecht viele Erfolge verzeichnen konnte. Bei der Rad-Bundesliga 2020, belegte er bei der Deutschen Meisterschaft in Kraichgau den zwölften Platz und beim Bundesligarennen Auenstein (Ilsfeld) den zehnten Platz. In der Gesamtwertung der Rad-Bundesliga 2020 kam er so ebenfalls auf einen zwölften Platz.

2021 belegte Geisbrecht bei den Deutschen Bahnradsportmeisterschaften in der Mannschaftsverfolgung den fünften Platz, mit Jasper Schröder, Tom Köbernik und Noah Balgenorth.

2022 wechselte er in den Männerbereich, zum Bikemarketteam (deutsches Amateurteam), mit dem er die Rad-Bundesliga 2022 bestritt. In diesem Jahr feierte er direkt sein ersten Sieg in der Männerklasse.

Erfolge 
2020

 Deutschen Meisterschaft in Kraichgau zwölfter Platz
 Bundesligarennen Auenstein (Ilsfeld) zehnter Platz

2021

 Deutschen Bahnradsportmeisterschaften in der Mannschaftsverfolgung fünfter Platz (mit Jasper Schröder, Tom Köbernik und Noah Balgenorth)

Weblinks 
 Ole Geisbrecht in der Datenbank von ProCyclingStats.com
 Ole Geisbrecht  in der Datenbank von rad-net.de
 Ole Geisbrecht in der Datenbank von bikemarket-team.de

Deutscher
Geboren 2003
Mann
Radsportler (Deutschland)